De Wereldgroep is het hoogste niveau van de Davis Cup competitie van 2009. De verliezers van de eerste ronde spelen een play-off om in de wereldgroep te blijven en de winnaars gaan verder met de kwartfinales en handhaven zich in de wereldgroep.